Anoropallene är ett släkte av havsspindlar. Anoropallene ingår i familjen Callipallenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Anoropallene